

Lokalizacje

Niemcy 
 Selb – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Osoby 
 Horst Meyer-Selb – niemiecki muzyk

Inne 
 Selb – pałac
 Selbbach – rzeka, dopływ Ochrzy